Mahrenberg steht für:

Geografische Objekte:
 Mahrenberg, deutscher Name für Radlje ob Dravi und Hauptort der Gemeinde Radlje ob Dravi in Slowenien
 Burg Mahrenberg (slowenisch: Stari grad nad Radljami ob Dravi), Burgruine nördlich oberhalb Radlje ob Dravi (deutsch: Mahrenberg)
 →  Dominikanerkloster Mahrenberg, ehemaliges Kloster gestiftet von Seifried von Mahrenberg und seiner Mutter Geisla im heute slowenischen Radlje ob Dravi und nahe der Burgruine Mahrenberg
 Gerichtsbezirk Mahrenberg war ein dem Bezirksgericht Mahrenberg unterstehender Gerichtsbezirk im Herzogtum Steiermark im Gebiet der heutigen slowenischen Gemeinde Radlje ob Dravi
 Turmhügel Altcastell, auch Mahrenberg, im unterfränkischen Castell (Unterfranken) in Bayern

Personen:
 Mahrenberg (Adelsgeschlecht), kärntnerisch-steirisches Adelsgeschlecht
 Seifried von Mahrenberg, bekannter Vertreter des Adelsgeschlechtes derer von Mahrenberg